N600 peut faire référence à :
 Honda N600, une automobile du constructeur japonais Honda ;
 Route nationale française 600 reliant Raulhac à Barjac.